Fatehpur heißen folgende Orte:

in Pakistan:
Fatehpur (Asad Kaschmir)

in Indien:
 Fatehpur (Bihar), Dorf im Distrikt Gopalganj
 Fatehpur (Gujarat), Dorf im Distrikt Amreli
 Fatehpur (Haryana), Dorf im Distrikt Yamuna Nagar
 Fatehpur (Madhya Pradesh), Dorf im Distrikt Bhopal
 Fatehpur (Rajasthan), Stadt im Distrikt Sikar
 Fatehpur (Uttar Pradesh), Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts

siehe auch:
 Fatehpur Sikri, Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh